Corey Johnson (ur. 1961) – amerykański aktor
 Corey Johnson (ur. 1973) – amerykański futbolista
 Sunspot Jonz (Corey Johnson) – amerykański raper
 Corey Johnson (ur. 1982) – amerykański polityk
 Corey Johnson (ur. 1996) – kanadyjski koszykarz
 Corey Johnson (ur. 1996) – angielski rugbysta